ʻEueiki ist der Name der Inseln von Tonga:

 ʻEueiki (Vavaʻu)
 ʻEua Iki (ʻEueiki, Tongatapu)